Países nórdicos
Língua nórdica antiga
Mitologia nórdica
Raça nórdica — fenótipo humano
Grupo Nórdico — grupo de satélites irregulares de Saturno
Conselho Nórdico

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística